Kruislaan (Amsterdam), straat in Amsterdam
 Kruislaan, straatnaam in verscheidene andere plaatsen

Zie ook 
 Bureau Kruislaan, Nederlandse televisiereeks over een politie-eenheid
 Witte Kruislaan, straat in Hilversum